Турнір першої ліги шостого чемпіонату України з футболу 1996—1997 проводився з 4 серпня 1996 по 20 червня 1997 року.

Учасники турніру 

У турнірі команд першої ліги чемпіонату України брали участь 24 команди:

 — команди, що опустилися з вищої ліги.
 — команди, що минулого чемпіонату виступали в другій лізі.

У другому колі команда «Дніпро» Черкаси виступала під назвою ФК «Черкаси».

Перед початком сезону команда «Верховина» (Ужгород) мала назву «Закарпаття».

Внаслідок реформування команда «ЦСКА-Борисфен» (Київ) продовжила виступи у вищій лізі під назвою ЦСКА (Київ), відповідно команда ЦСКА (Київ) в першій лізі перед початком сезону отримала назву ЦСКА-2 (Київ).

Команда «Нафтохімік» (Кременчук) знялася з чемпіонату перед початком сезону.

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1996—1997
 Чемпіонат України з футболу 1996—1997: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1996—1997: друга ліга
 Кубок України з футболу 1996—1997
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1996—1997

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 6-й чемпионат Украины-1996/97 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1996-1997 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 Статистика чемпіонату України 1996—97 на сайті ukrainiansoccer.net (англ.)
 VI чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

1996 у футболі
1997 у футболі
Сезони першої ліги України з футболу
1996 в українському спорті
1997 в українському спорті